Schilling Árpád (1880–1955)  orvos, belgyógyász, sebész
 Schilling Árpád (1974) színész, rendező, művészeti vezető